Kamarlu kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Artasjat (provinshuvudstad i Armenien), Ararat, 
 Metsamor (ort i Armenien, lat 40,07, long 44,29), Armavir, 

Robotskapade Armenienförgreningar